«Inamorata» () — восемнадцатый студийный альбом американской кантри-рок-группы «Poco», выпущенный 16 апреля 1984 года.

Песни для альбома были записаны на пяти различных студиях, а гостевое участие в качестве бэк-вокалистов приняли участники оригинального состава Poco Ричи Фьюрей, Джордж Грантхэм и Тимоти Би Шмит. Также, бывший барабанщик Фрэнка Заппы и известный сессионщик Винни Колаюта сыграл в некоторых песнях на ударных и перкусии. Однако, альбом достиг лишь 167 позиции в чарте Billboard 200.

Композиция «Days Gone By», написанная Полом Коттоном, была выпущена в качестве сингла и заняла 80 место в чарте Billboard Hot 100.

Список композиций 
 «Days Gone By» (Пол Коттон) — 3:50
 «This Old Flame» (Рид Нильсон) — 3:02
 «Daylight» (Расти Янг) — 3:55
 «Odd Man Out» (Коттон) — 3:06
 «How Many Moons» (Коттон) — 4:30
 «When You Love Someone» (Янг) — 4:03
 «Brenda X» (Коттон) — 3:38
 «Standing in the Fire» (Коттон) — 3:46
 «Save a Corner of Your Heart» (Янг) — 3:41
 «The Storm» (Янг) — 4:25

Участники записи 
 Пол Коттон — гитара, вокал, продюсер
 Расти Янг — стил-гитара, гитара, вокал, продюсер
 Стив Чапман — ударные, перкуссия
 Ким Баллард — клавишные, вокал

 Приглашённые музыканты
 Ричи Фьюрей — вокал
 Джордж Грантхэм — вокал
 Тимоти Би Шмит — вокал
 Стив Форман — ударные, перкуссия
 Винни Колаюта — ударные, перкуссия
 Джордж Доеринг — гитара, вокал
 Ричард Гиббс — клавишные
 Рэнди Кербер — клавишные
 Нил Стабенхаус — бас-гитара
 Джон Чиккарелли — продюсер, инженер
 Стэн Уоттс — обложка

Примечания

Ссылки 
 Inamorata на discogs.com

Альбомы Atlantic Records
Альбомы Poco